Jesenice se poate referi la:

Croația
 Jesenice, Croația, localitate de lângă Dugi Rat

Cehia
 Jesenice, Praga de Vest sau Jesenice u Prahy, un orășel din Districtul Praga de Vest
 Jesenice, Rakovník, sat din Districtul Rakovník
 Jesenice, Příbram, sat din Districtul říbram

Slovenia
 Comuna Jesenice
 Jesenice, Jesenice, orășel din comuna Jesenice
 Jesenice, Brežice, sat din comuna Brežice
 Dolenje Jesenice, sat din comuna Šentrupert
 Gorenje Jesenice, sat din comuna Šentrupert

Vezi și
Lista orașelor din Slovenia
 Jasenice